Mont Solitaire peut désigner :
L'Erebor, montagne fictive inventée par J. R. R. Tolkien.
Le mont Solitaire des montagnes Bleues, en Australie.